Die European Open 1992 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1991/92, das vom 10. bis 14. März im Tongeren Snooker Centre ausgetragen wurde. Die südbelgischen Kleinstadt Tongern nahe Lüttich war der vierte Austragungsort bei vier Ausgaben des Turniers, Belgien war das dritte Gastgeberland. Erstmals musste das Turnier ohne Sponsor auskommen.

Tony Jones konnte seinen Vorjahrestitel nicht verteidigen, er kam nur bis zum Achtelfinale. Vorjahresfinalist Mark Johnston-Allen schaffte es dagegen erneut bis ins Finale, aber auch im zweiten Anlauf verpasste er den Sieg. Vizeweltmeister Jimmy White gewann das Endspiel mit 9:3 und erreichte damit seinen dritten Turniersieg in dieser Saison.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Nachdem der Turniermodus zuvor zweimal geändert worden war, blieb er diesmal im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Finale

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Belgien
Sport (Tongern)
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Belgien)